Jurketinec (starokajkavski Djurketinc) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Maruševec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 470 stanovnika te 129 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji